Сельское поселение Любомировское — упразднённое сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Центр — село Любомирово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Любомировский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года № 3671-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Домшинское, Любомировское, Угольское и Фоминское — в сельское поселение Угольское с административным центром в деревне Покровское.

По данным переписи 2010 года население — 468 человек.

География 
Расположено на юге района. Граничит:
 на западе с сельскими поселениями Юроченское и Угольское,
 на севере с городским поселением Чёбсарское,
 на востоке с сельскими поселениями Домшинское и Фоминское,
 на юге с муниципальным образованием Югское Череповецкого района.

По территории поселения протекают реки Угла, Охотка, Андеба, Чёбсара. По северо-восточной границе поселения проходит региональная автотрасса .

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Любомировского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входило 28 населённых пунктов, в том числе
26 деревень,
2 села.

Примечания 

Упраздннённые муниципальные образования Шекснинского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году